Saint-Marcouf puede referirse a: 

 Saint-Marcouf, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Marcouf, comuna francesa situada en Mancha.

 Islas de Saint-Marcouf, frente a la península de Cotentin.